La denominación Condado de Limestone puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Limestone, condado de Alabama.
 Condado de Limestone, condado de Texas.